Lambda — платформа для среднеразмерных моно- и полноприводных кроссоверов, разработанная концерном General Motors. Создана на основе Epsilon, на базе которой были спроектированы такие автомобили, как Opel Vectra C, Saab 9-3, Chevrolet Malibu и другие.

Была анонсирована в 2006 году на Североамериканском международном автосалоне (концепт-кар Buick Enclave) и, несколько позднее, на Нью-Йоркском автосалоне (Saturn Outlook). Последний вместе с соплатформенником GMC Acadia встал на конвейер в том же 2006 году, Enclave — в апреле 2007, Chevrolet Traverse — спустя ещё год.

Особенности 
Кроссоверы на этой платформе отличаются наличием полноценного третьего ряда сидений. На них устанавливался 3,6-литровый V6 двигатель линейки High Feature с внутренним кодом LY7. Начиная с модельного 2009 года появился модернизированный 3,6-литровый двигатель LLT с технологией прямого впрыска топлива (GDI), позволившей повысить экономичность, мощность и крутящий момент. Были предположения, что GM обновит линейку двигателей V8 с целью установки на премиальные версии, но проект модернизации был отменён, и комплектаций Lambda-кроссоверов с V8 не предлагалось.

Автомобили на базе платформы Lambda выпускались на новом сборочном заводе Lansing Delta Township Assembly недалеко от Лансинга, штат Мичиган. Производство Chevrolet Traverse первоначально стартовало в сентябре 2008 года на переоборудованном заводе Spring Hill Assembly Plant в Теннесси, но позднее было перенесено в Лансинг. Производство Saturn Outlook было прекращено в октябре 2009 года, тогда же были остановлены все конвейеры и начата процедура ликвидации бренда Saturn.

Несколько позднее GM провела рестайлинг своих одноплатформенных моделей: GMC Acadia (за основу было взято не увидевшее свет второе поколение Saturn Outlook), Buick Enclave и Chevrolet Traverse.

Рассматривалась возможность замены минивэнов, построенных на предшествующей U-платформе, новыми поколениями 2009 модельного года с использованием платформы Lambda, но из-за снижения уровня продаж эти планы были отменены.

Автомобили 
Автомобили, построенные на этой платформе:

 Saturn Outlook (2006—2009)
 GMC Acadia (2006—2015)
 GMC Acadia Limited (2016)
 Buick Enclave (2007—2016)
 Chevrolet Traverse (2008—2016)
 Chevrolet Traverse Limited (2017)

Продажи

Примечания

Ссылки 
 

General Motors
Автомобильные платформы